Il Cirò rosso classico è un vino DOC la cui produzione è consentita nei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte nei territori di Melissa e Crucoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino.
odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso.
sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

 
 

Vini DOC della provincia di Crotone
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Gaglioppo